CAG puede referirse a:

Citrix Access Gateway.

 al Aeropuerto de Cagliari-Elmas por su código IATA.

Grup Alimentari Guissona o Corporación Alimentaria Guissona, grupo empresarial cooperativo leridano dedicado a la producción y comercialitzación de alimentos.
Club Atlético Grau

Construcciones Aeronáuticas de Galicia
Colegio Americano de Guayaquil

Además, el codón CAG (citosina, adenina y guanina) es uno de los dos que codifican el aminoácido glutamina.

Curso de Adaptación al Grado, curso dirigido a profesores para poder dar clase como docentes.